Shellshock (psychiatrie), een psychische aandoening
Shellshock (softwarebug), een softwarebug in de Unix Bash shell
ShellShock: Nam '67, een computerspel
Shell Shock (band)
Shell Shock (opera)

Computerspellen
 M&M's: Shell Shocked
 Shellshock: Nam '67, een spel uit 2004
 Shellshock (computerspel), een spel uit 1995